Luib steht für:

Geographie:

 Luib (Skye), Ort auf der schottischen Insel Skye
 Luib (Perth and Kinross), Ansiedlung in der schottischen Council Area Perth and Kinross

Personen:

 Ferdinand Luib (1811–1877), österreichischer Musikkritiker